

Patronyme 
Raffenel peut désigner :
 Anne-Jean-Baptiste Raffenel (1809-1858), explorateur français ;
 Claude Denis Raffenel (1797-1827), explorateur et historien français ;
 Léon Raffenel (1856-1914), général français ;

Toponyme 
 Caserne Raffenel

Homonymie de patronyme
Patronyme français